Szelmostwa lisa Witalisa – bajka Jana Brzechwy
 Szelmostwa lisa Witalisa – polska bajka muzyczna, do tekstu Jana Brzechwy wydana w 1982